Micești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Micești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș

 Micești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Micești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj